Daghim ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Daghim (* 2005), dänischer Fußballspieler
 Ahmed Daghim (* 2001), dänischer Fußballspieler palästinensischer Abstammung